Five Points, California podría referirse a:

Five Points (condado de Fresno, California)
Five Points (condado de Kern, California)
Five Points (condado de Los Ángeles, California)
Five Points (condado de Plumas, California)
Five Points (condado de San Diego, California)
Five Points (condado de Solano, California)